Вита́утас Юозапа́йтис (; род. 3 декабря 1936, Шяуляйский уезд, Литва) — литовский композитор, дирижёр. Брат Юргиса Юозапайтиса. Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1986).

Биография 
Учился в  Литовской консерватории (сначала искусству хормейстера, затем композиции). Ученик Юлюса Юзелюнаса. В 1964—1978 — звукорежиссёр Гостелерадио Литовской ССР, в 1969—1978 — руководитель организованного им ансамбля «Армоника». В основе творчества — инструментальная музыка.

Сочинения 
 1981 — оратория «Земля, Человек и Родина»
 1985 — оратория «Дуб»
 1981 — кантата «Ода Родине и миру»
 1971—1998 — 5 симфоний (2-я — для струнного оркестра)
 1973 — увертюра для духового оркестра
 7 струнных квартетов
 сонаты — для фортепиано, для бирбине соло, для 4-х валторн, для скрипки
 вокальные циклы, хоровые песни

Награды 
 1986 — Заслуженный деятель искусств Литовской ССР

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 665 — ISBN 5-85270-033-9

Заслуженные деятели искусств Литовской ССР